Ouangolodougou peut désigner les villes de :
Ouangolodougou au Burkina Faso.
Ouangolodougou en Côte d'Ivoire.